Theuma est un nom propre qui fait référence à :

Toponyme 

 Theuma, une commune de Saxe en Allemagne.

Patronyme 

  (né en 1971), joueur de football maltais ; 
  (née en 1984), joueuse de football maltaise.

Arachnologie 
 Theuma, un genre d'araignées aranéomorphes ; 
 Theuma mutica, une espèce d'araignées aranéomorphes. 

Homonymie de patronyme maltais